Гринс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Ландек.  . Официальный код  —  ''''.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Томас Луц.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Примечания 

Общины Тироля